Ріше () — французьке прізвище.

Відомі носії 
 Жан-Баптист Ріше (; 1780–1847) — генерал гаїтянської армії. Президент Гаїті у 1846–1847 роках.
 Жан-Франсуа Ріше (; 1966) — французький кінорежисер, сценарист, продюсер та монтажер.
 Стефан Ріше (; 1966) — канадський хокеїст та тренер.
 Стефан Ріше (; 1966) — канадський хокеїст.
 Шарль Робер Ріше (; 1850–1935) — французький фізіолог.

Французькі прізвища